Allsvenskan i handboll för herrar 2007 är Sveriges näst högsta handbollsserie på herrsidan under våren 2007, som följde efter höstens spel i Division 1 Norra/Södra. IFK Malmö och OV Helsingborg till Elitserien 2007/2008.

Slutresultat 

Sport i Sverige 2007
2007
Handbollssäsongen 2006/2007